Buxán pode referirse a:

Buxán (El Bollo), lugar y parroquia del concello de El Bollo.
Buxán (Rois), lugar y parroquia del concello de Rois.
Buxán (Valle del Dubra), parroquia del concello de Valle del Dubra.
Buxán (Golada), lugar de la parroquia de Ventosa, concello de Golada.
Buxán (Bande), lugar de la parroquia de Bande, concello de Bande.
Buxán (Coristanco), lugar de la parroquia de Seavia, concello de Coristanco.
Buxán (Dumbría), lugar de la parroquia de Dumbría, concello de Dumbría.
Buxán (Finisterre), lugar de la parroquia de Sardiñeiro, concello de Finisterre.
Buxán (Friol), lugar de la parroquia de Roimil, concello de Friol.
Buxán (La Guardia), lugar de la parroquia de Salcidos, concello de La Guardia.
Buxán (Incio), lugar da parroquia de O Viso, concello de Incio.
Buxán (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Guillar, concello de Otero de Rey.
Buxán (Santa Comba), lugar de la parroquia de Cícere, concello de Santa Comba.
Buxán (Saviñao), lugar de la parroquia de Louredo, concello de Saviñao.
Buxán (Toques), lugar de la parroquia de Paradela, concello de Toques.